USS Delaware je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Delaware (1776) 
 USS Delaware (1798) 
 USS Delaware (1820) 
 USS Delaware (1861) 
 USS Delaware (1869) 
 USS Delaware (BB-28)

Delaware